Congressional Budget Office, agència federal del Congrés dels Estats Units
 Collateralized bond obligation, un dels tipus d'obligació de deute garantida
 Organització basada en la comunitat (del nom en anglès Community-Based Organization), tipus d'organització no governamental que treballa a nivell local